Flop puede referirse a:

 Flop, película de Argentina de 1990 dirigida por Eduardo Mignogna.
 Flop, una medida de rendimiento de la computadora (realmente es: FLOPS/flops. No tiene singular).
 Flip-flop, un dispositivo electrónico.